Termenul „Lom” se poate referi la:
__NoToC__

Tehnică, Electronică
LOM

 LAN on motherboard, un Mainboard direct pe Computer 
 Laminated Object Modelling, o metodă Prototyping-rapidă
 Learning Objects Metadata, un standard pentru software
 Lights Out Management, o tehnică pentru un sistem de supraveghere a unui Computer 
 Locator Outer Marker, o parte din sistemul utilizat pentru instrumentele de bord pentru avioane

Geografie

Insule
 Lom, cunoscută și sub denumirea de Lohm, o insulă în Finlanda

Localități
 Lom, un oraș pe Dunăre în Bulgaria de nord-vest
 Lom, un sat în partea de sud-vst a statului Camerun
 Lom, un sat în partea de nord a Sloveniei

 Lom Édéa, un sat în partea de sud-est a statului Camerun
 Lom u Mostu un oraș în districtul (în cehă, okres) Most, Cehia
 Beli Lom, un sat în regiunea Razgrad, Bulgaria
 Gorni Lom, un sat în regiunea Vidin, Bulgaria

Munți
 Lom, munte în Croația

Râuri
 Lom, un râu în Camerun
 Lom, un curs periodic de apă în Ciad
 Lom, un râu în Gabon
 Beli Lom (în română,Lomul Alb), un râu în Bulgaria
 Cerni Lom (în română, Lomul Negru), un râu în Bulgaria
 [[Rusenski Lom|Rusenski Lom]], un râu în Bulgaria

Unități administrativ-teritoriale
 Lom, o comună în Bulgaria
 Lom u Blatné, o comună în districtul (în cehă, okres) Strakonice, Cehia 
 Lom u Tachova, o comună în districtul (în cehă, okres) Tachov, Cehia
 Lom u Tábora, o comună în districtul (în cehă, okres) Tábor, Cehia
 Lom, o comună in Norvegia
 Lom-et-Djérem,  un departament în Camerun

Nume de persoaneLom''' nume de familie

 Herbert Lom (* 1917), actor britanic de origine cehă

Vezi și 
 Lom u Stříbra un cartier al comunei Benešovice, Okres Tachov, Cehia